A 13 321-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút Komárom-Esztergom megyében, Szárliget belterületén.

Nyomvonala
A 8113-as útból ágazik ki, annak 10+950-es kilométerszelvénye közelében, Szárliget belterületének északkeleti részén, nyugat-délnyugat felé. Csak a szárligeti vasútállomásig vezet, ahol 97 méter megtétele után véget is ér.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15. 

13321